Селлетт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Селлетт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта